1. divisjon 2018 – 70. edycja rozgrywek ligowych drugiego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. Ich sponsorem tytularnym była skandynawska grupa budownictwa mieszkaniowego OBOS, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa OBOS-ligaen. Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 2 kwietnia 2018, a zakończyły 11 listopada 2018; ponadto w dniach 25 listopada – 9 grudnia 2018 rozegrano mecze barażowe o awans do Eliteserien.

OBOS-ligaen

Drużyny 
W OBOS-ligaen w sezonie 2018 występowało 16 drużyn.

Objaśnienia:

Stadiony

Rozgrywki 
W sezonie 2018 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej. 

Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansują bezpośrednio do Eliteserien, a najlepsza drużyna baraży między drużynami z miejsc 3–6 zagra w barażach o awans z 14. drużyną Eliteserien. Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do PostNord-ligaen (2. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszym wicemistrzem PostNord-ligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże

Baraże o grę w Eliteserien

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do Eliteserien występowało 5 drużyn, które grały o jedno miejsce w Eliteserien w sezonie 2019:
 Stabæk Fotball – 14. drużyna Eliteserien 
 Aalesunds FK – 3. drużyna OBOS-ligaen  
 Sogndal Fotball – 4. drużyna OBOS-ligaen
 Ullensaker/Kisa IL – 5. drużyna OBOS-ligaen
 Nest-Sotra Fotball – 6. drużyna OBOS-ligaen

1. runda 

 Aalesunds FK awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Nest-Sotra Fotball pozostał w OBOS-ligaen

 Sogndal Fotball awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Ullensaker/Kisa IL pozostał w OBOS-ligaen

2. runda 

 Aalesunds FK awansował do 3. rundy (finałowej) baraży o awans do Eliteserien.
 Sogndal Fotball pozostał w OBOS-ligaen.

3. runda (finałowa) 

 Stabæk Fotball pozostał w Eliteserien.
 Aalesunds FK pozostał w OBOS-ligaen.

Baraże o grę w OBOS-ligaen

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do OBOS-ligaen występowało 3 drużyny, które grały o jedno miejsce w OBOS-ligaen w sezonie 2019:
 Åsane Fotball – 14. drużyna OBOS-ligaen
 Fredrikstad FK – 2. drużyna grupy 1 PostNord-ligaen
 KFUM Oslo – 2. drużyna grupy 2 PostNord-ligaen

1. runda 

 KFUM Oslo awansował do 2. rundy (finałowej) baraży o awans do OBOS-ligaen.
 Fredrikstad FK pozostał w PostNord-ligaen.

2. runda (finałowa) 

 KFUM Oslo awansował do OBOS-ligaen.
 Åsane Fotball spadł do PostNord-ligaen.

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2018 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2018 w Norwegii